PPR har flere betydninger:

 Prior Permission Required – flyversprog
 Pædagogisk psykologisk rådgivning
 Polska Partia Robotnicza – polsk polistisk parti
 Politieke Partij Radikalen – hollandsk polistisk parti